Portillo är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Valladolid och regionen Kastilien och Leon, i den centrala delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Portillo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Portillo är huvudsakligen platt, men norrut är den kuperad. Portillo ligger uppe på en höjd. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Portillo. Runt Portillo är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Laguna de Duero,  km nordväst om Portillo. Omgivningarna runt Portillo är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är oktober, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kastilien och Leon